Бабр — старорусское обозначение пантеры, тигра, леопарда, заимствованное из фарси. В якутском языке это слово (баабыр) обозначает амурского тигра.

Как геральдическая фигура существовал с 1642 года на гербе Якутска, с переносом места размещения сибирских воевод с 18 февраля 1690 года стал геральдическим символом Иркутска. С перерывом используется в гербах Иркутска, Иркутской губернии, Иркутской области, Иркутского района и некоторых бывших регионов Иркутской губернии, входивших в её состав в Российской империи.

История 

В официально утверждённом Императрицей Всероссийской Екатериной Второй 26 октября 1790 года гербе Иркутска изображен тигр с соболем в зубах со следующим описанием (дословно): «В серебряном поле щита бегущий тигр, а в роту у него соболь. Сей герб старый».

Подмена понятий: «бобр» вместо «бабр» 

При очередном утверждении, уже Александром II, герба Иркутской губернии в Санкт-Петербургскую герольдию пришло «с места» описание герба со словом «бабр» вместо «тигр», что «на сибирском наречии» совершенно одно и то же. Неизвестный чиновник Герольдии в описании «исправил» «а» на «о», и получилось «бобр, несущий в зубах соболя». Таковым герб губернии был Высочайше утверждён 5 июля 1878 года.

Неточность никто не заметил, поскольку день утверждения герба — 5 июля 1878 года — был уникальным в русской геральдике: царь в Царском Селе одновременно утвердил 46 гербов территорий Российской Империи (35 губернских и 11 областных), то есть более половины гербов всех существовавших на тот момент губерний (83-х).

Несмотря на это, художниками никогда не было нарисовано ни одного изображения иркутского герба с бобром. Вместо этого «бабру» в гербе пририсовали большой, похожий на бобровый, хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное, которое можно условно назвать «геральдическим бабром».

Современность 
Ошибка в одну букву в описании герба была исправлена только при утверждении его в 1997 году, то есть продержалась 119 лет. Но при этом по сей день бабр на официальных гербах Иркутска и Иркутской области представляет собой чёрного зверя, по виду напоминающего куницу с красными глазами, а не тигра.

Данное обстоятельство является отличительной особенностью символики города и области и особой местной достопримечательностью, делающей Иркутск и Иркутскую область уникальными в истории геральдики.

Описание городского герба 2011 года: чёрный цвет символизирует «смирение, благоразумие и скромность», а красный — «храбрость, мужество и неустрашимость». Депутат Законодательного собрания области Е. Рульков предложил изменить описание цветов бабра (но не сами цвета), поскольку по описанию выходит, что скромный чёрный бабр держит в зубах храброго красного соболя.

В рекламе и массовой культуре 
В настоящее время бабр часто используется как символ принадлежности Иркутску. Как официальный символ бабр может быть: на указателях границ при въезде в Иркутскую область, на отличительном знаке губернатора области, на наградах области, на зданиях и в залах заседаний органов власти, на официальных бланках, печатях, областных печатных изданиях, в местах проведения официальных церемоний и торжественных мероприятий.

Неофициально иркутские фирмы, предприятия, учреждения и организации используют бабра на вывесках, печатях, бланках, визитных карточках, сувенирной продукции — и как часть своего названия, и для визуальной рекламы; как и некоторые иркутские сайты. Также некоторые пользователи носят ник «бабр».
 Информационный портал Иркутска называется Бабр.ru.
 Промышленное предприятие Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Бабр» имеет сайт Zaobabr.
 Иркутская гостиница называется Hotel «Бабр».
 В Иркутске имеется Творческое объединение художников «Бабр» (основано в 1985 году).
 Бабр с телескопом в зубах стал логотипом X Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиады, прошедшей в 2014 году в Иркутской области.
Самой интересной экспозицией на фестивале «Градостроительство. Иркутск-2011» стала мини-выставка скульптур и рисунков бабров.

Памятник бабру 

Решение установить скульптуру «Бабр» городская дума Иркутска приняла в феврале 2011 года. Первоначально геральдический символ Иркутска в бронзе предполагалось установить к 350-летию города на съезде с Глазковского моста, на месте монументальной композиции «Кировский район Иркутска» (угол улиц Степана Разина и Чкалова). Создание фигуры бабра было поручено скульптору Даши Намдакову, но его проект не понравился депутатам. Также возникли споры о месте установки памятника. Рассматривались следующие варианты: сквер в начале 130-го квартала, площадка перед зданием компании «Востсибуголь» (район сквера имени Кирова) и сквер на улице Франк-Каменецкого возле музея истории города. Открытие памятника было перенесено на 2012.

В итоге комиссия приняла проект памятника, выполненный Иркутским скульптором Натальей Алексеевной Бакут и архитектором Ольгой Смирновой. Памятнику отвели место на улице Ленина в сквере, где начинается 130-й квартал Иркутска. Это территория бывшего Лютеранского кладбища, где находятся захоронения первого губернатора Иркутской губернии К.Л. фон Фрауендорфа, коменданта города И.А. фон Линемана и других иркутян. Выбор властей вызвал протесты, тема активно обсуждалась в социальных сетях, но, несмотря на это, фигура бабра была установлена вечером 4 октября 2012.

Фигура высотой 3,65 метра и шириной 4 метра выполнена из бронзы. Её стоимость составила около 8 млн рублей, средства выделены из бюджета города Иркутска.

См. также 
 Тигр в геральдике

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кто такой бабр или история герба Иркутска (zen.yandex.com)
 Иркутск: о Бабре и не только о нём (sincerely-comm.livejournal.com)

Тигры
Символы Иркутска
Бабр в геральдике